Биньдинь ():

 Биньдинь — провинция в центральной части Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря.
 Биньдинь — вьетнамский футбольный клуб, представляющий город Куиньон и провинцию Биньдинь.
 Биньдинь — община в уезде Йенлак, провинция Виньфук, Вьетнам.
 Биньдинь — община в уезде Лыонгтай, провинция Бакнинь, Вьетнам.